Кудьма — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Кудьма — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.

Реки 
 Кудьма — река в Нижегородской области, приток Волги.
 Кудьма — река в Архангельской области, впадает в Белое море.
 Кудьма — река в Вологодской области, приток Шогды.
 Кудьма — река в Красноярском крае, приток Пясины.

См. также 
 Большая Кудьма — общее неофициальное название деревень Волость, Лахта и Таборы в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области.
 Малая Кудьма — в настоящее время улица в Северодвинске, ранее — населённый пункт в устье реки Кудьмы.
 Кодима